Мангане́сес () — іспанська власна назва.

Топоніми

Манганесес-де-ла-Лампреана
 Манганесес-де-ла-Польвороса